Ната́лья Миха́йловна Ко́зырева (р. 1947, Дрезден) — советский и российский .

Биография 
Окончила исторический факультет Ленинградского государственного университета. В 1994 году на базе СПб ИЖСА им. И. Е. Репина защитила диссертацию «Формирование и развитие художественных принципов ленинградского эстампа в 1930-е-1960-е годы (на материале экспериментальной графической мастерской ЛОСХ)». Кандидат искусствоведения (ВАК: 17.00.04; науч. рук.: В. А. Леняшин).
Член Ассоциации искусствоведов; член СПб Союза Художников России. Область профессиональных интересов: русская графика XX века, искусство русского авангарда, искусство ленинградских художников-графиков. Н. М. Козырева — автор ряда статей об отечественном графическом искусстве и художниках в профильных периодических изданиях, каталогах и книгах, лектор.

Заведующая отделом рисунка Государственного Русского музея. Куратор значительного числа крупных выставок ГРМ: «Искусство 1920-х —1930-х годов» (1987), «Круг художников» (2007), юбилейной выставки Кузьмы Петрова-Водкина (2018) и др.

Библиография 

 Город глазами художников. Петербург Петроград — Ленинград в произведениях живописи и графики / Сост., авт. текстов: А. М. Гордин, Ю. М. Денисов, Н. М. Козырева, Л. К. Кошкарова, Т. М. Соколина. — Л., 1978.
 Живопись 1920—1930 годов. Государственный Русский музей: Альбом-каталог / Сост. А. Н. Вострецова, Н. М. Козырева, С. В. Любимцев и др. М.; Нью-Йорк, 1988.
 Козырева Н. М. Советская графика: Новые поступления (1977-1987). Л.: ГРМ, 1990.
 Козырева Н. М. Владимир Васильевич Лебедев. Живопись, графика 1920 1930-х из коллекции Государственного Русского музея. — СПб: ГРМ, 1994.
 Георгий Верейский (1886–1962) / Сост. и авт. текста: Е. Петрова, Н. Козырева, Б. Сурис. — СПб: Palace Editions, 2016. — 139 С. ISBN 978-5-93332-555-0
 Виктор Семенович Вильнер. Роман с литографским камнем. Живая графика художника влюбленного в Петербург (Город) / Сост. и авт. текста: Козырева Н. М., Лазарев А. Г.  — СПб: Центрполиграф, 2016. ISBN 978-5-227-06440-0

 Козырева Н. Город над Невой: художественная летопись Петербурга — Петрограда-Ленинграда // Вечерний Ленинград. 1980. 14 февр. № 37.
 Козырева Н. Николай Тырса // Художник. 1990. № 6.
 Козырева Н. Наследник по прямой // Аврора. — 1993. — № 10-12. — С. 136—147.
 Козырева Н. М. Николай Михайлович Суетин // В круге Малевича: Соратники, ученики, последователи в России 1920-1950-х. Каталог Выставки / Гос. Русский музей; Науч. рук. Е. Н. Петрова; Сост. И. Карасик. — СПб: Palace Editions, 2000. — 360 с., — С.139-141.

Примечания

Ссылки 

Искусствоведы СССР
Искусствоведы России
Музейные работники СССР
Музейные работники Санкт-Петербурга
Сотрудники Государственного Русского музея
Члены Ассоциации искусствоведов
Исследователи русского авангарда